Бачамучи има више значења:

 Бачамучи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бачамучи (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бачамучи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бачамучи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику